Rhodes puede referirse a:

 Rhodes (Francia)
 Rhodes (Gran Mánchester), Inglaterra
 Rhodes (Iowa), Estados Unidos
 Cecil Rhodes

Véase también 
 Rhode
 Rodes
 Rode